Chorley (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Chorley (district), een district in het Engelse graafschap Lancashire
 Chorley (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Chorley FC, Engelse voetbalclub